Ви́слая Поля́на — село Тербунского района Липецкой области. Центр Висло-Полянского сельского поселения.

Стоит почти на шоссе Тербуны — Хлевное. Вдоль юго-восточной границы протекает река — приток Кобыльей Сновы. На противоположном, правом, берегу находится село Малиновая Поляна.

Возникла в XVII веке. Известно, что в 1701 году в селе уже была Троицкая церковь. Значит, возникло не ранее XVII века.

Название — по наклонной, как бы нависающей поляне. Также существует предположение, что название происходит от другого значения слова вислая: присоединенная поляна к какому-то обществу крестьян (ср. вислая печать — присоединенная к документу особым образом). Ранее название селения было несколько другим — Ви́слинская Поля́на.

Население

Церковь 
В настоящее время ведётся восстановление здания Троицкой церкви, построенной в 1772 и закрытой в 1933 году.

Церковь типа восьмерик на четверике, перекрыта высоким восьмигранным куполом. Трапезная прямоугольная, перекрыта коробовым сводом с торцовым лотком. Пятигранная апсида фасада украшена пилястрами. Приделы пристроены в конце XIX века, перекрыты коробовыми сводами. К церкви пристроена высокая четырёхъярусная колокольня, стены фасадов второго яруса колокольни прорезаны трехчастными окнами псевдовизантийского типа. Колокольня построена по проекту известного петербургского архитектора К. А. Тона. Церковь построена из кирпича: 27+13+6 и 25+12+6 см. Длина храма 40, 30 м; ширина – 23, 21 м.

Источники 
 
 Храмы России

Примечания

См. также 
 Вислая — деревня Данковского района Липецкой области

Населённые пункты Тербунского района